

Wydarzenia 

 W Chinach księstwo Lu odparło atak Qi w .